Le Trône de fer peut faire référence à :

Univers créé par George R. R. Martin 
 Le Trône de fer ( A Song of Ice and Fire), une série de romans de fantasie écrite par George R. R. Martin.
 Le Trône de fer ( Game of Thrones), une série télévisée, issue des romans du même nom.
 Le Trône de fer, un jeu de société inspiré de la série de romans du même nom.
 Le Trône de fer , un jeu de cartes évolutif inspiré de la série de romans du même nom.
 Le Trône de fer, jeux de rôle inspirés de la série de romans du même nom.
 Le Trône de fer ( Game of Thrones), un jeu vidéo de style RPG développé par Cyanide.

Autres 
 Trône de fer, une organisation marchande fictive dans le décor de campagne des Royaumes oubliés pour le jeu de rôle Donjons et Dragons.